Pellati – calciatore italiano
Nicola Pellati (1835-1907) – ingegnere e geologo italiano
Roberto Pellati (1965) – batterista italiano
Teresa Pellati (1929-2010) – attrice italiana